Chicago Blaze steht für folgende Sportteams in den Vereinigten Staaten:

 Chicago Blaze (Basketball), Damen-Basketballteam
 Chicago Blaze (Eishockey), Eishockeyteam
 Chicago Blaze (Schach), Schachteam